Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба ЦСКА и их главных достижений с 1936 года по настоящее время. За всю историю у клуба было 42 главных тренера, не считая временно исполняющих обязанности.

ЦСКА — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС (Общество любителей лыжного спорта), основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и шестикратный обладатель Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир (Кубок УЕФА 2004/05).

Самым успешным в плане выигранных трофеев тренером в истории клуба является Валерий Газзаев, который выиграл 10 титулов для клуба. Дольше всех на посту главного тренера команды находился Борис Аркадьев, руководивший командой с 1944 по 1952 год, в общей сложности — 9 лет. 

В настоящее время тренером ЦСКА является Владимир Федотов, назначенный на эту должность 15 июня 2022 года.

Тренеры в данном списке отсортированы по дате подписания контракта с клубом.

Список тренеров и исполняющих обязанности

Список тренеров 
 Учитываются только официальные матчи.

Примечания

Ссылки 
 pfc-cska.com — официальный сайт ФК ЦСКА Москва.
 Список главных тренеров на сайте FootballFacts
 cska-games.ru — сайт с полными статистическими данными о ФК ЦСКА.

Тренеры ФК ЦСКА Москва
ЦСКА Москва